El acrónimo ATI puede referirse a:
 ATI Technologies, una empresa fabricante de hardware;
 Acronis True Image, software de creación de imágenes de disco, a veces mencionado por sus siglas ATI;
 Aeropuerto Internacional de Artigas, por su código IATA;
 Asociación de Técnicos de Informática.

La palabra ati puede hacer referencia a:
 Pueblo ati, un grupo étnico de la isla de Panay (Filipinas);
 Idioma ati, la lengua que habla dicho grupo étnico, llamada también inati;
 Ati, localidad de Chad.

Siglas